Ралли Финляндии (, , ранее известное как Ралли «Тысяча озёр» () и Большие гонки в Ювяскюля () — соревнование по ралли, которое проводится в области Ювяскюля в Центральной Финляндии с 1951 года по настоящее время. Это самое большое по численности ежегодно проводящееся раллийное мероприятие в Северной Европе, сотни тысяч зрителей каждый год посещают ралли Финляндии. Когда в 1973 году дебютировал чемпионат мира по ралли, финский этап сразу вошёл в календарь турнира, и находится там практически неизменно до настоящего времени. Единственным исключением стал 1995 год, когда финская гонка была только раундом .

Наибольшую известность в мире это ралли приобрело благодаря высоким средним скоростям и обилию трамплинов. Спецучастки располагаются среди живописных финских лесов и озёр. На протяжении многих лет участникам разрешали тренироваться накануне стартов с сильными ограничениями скорости, часто до 30 км/ч, в тех местах где в боевом режиме скорости доходили до 150 км/ч. Из-за этого приезжим экипажам сложно было писать правильную стенограмму. Всё это предопределило такую особенность гонки — много лет подряд в ней выигрывали главным образом финские гонщики, хорошо знающие местные дороги. С 1951 по 1988 год было всего три исключения, когда побеждали пилоты из другой страны, причём из соседней Швеции, и только в 1990 году впервые в этой гонке победил пилот не из Северной Европы (испанец Карлос Сайнс).

История

Ранний этап (1951-1972) 
В момент зарождения финского соревнования предполагалось, что оно станет своеобразной квалификацией к Ралли Монте-Карло. Почти тридцать финских гонщиков изъявили желание принять участие в той престижной гонке, но по существующей квоте на финнов и шведов могли выставить только четырнадцать участников. Состязание состоялось 1 сентября 1951 года под названием Гран-При Ювяскюля: 26 пилотов преодолели дистанцию почти в 1700 км. Победителем был объявлен Арво Карлссон, который набрал наименьшее количество штрафных баллов и лучше всех справился со специальными испытаниями, включающими подъем на холм и ускорения.

В следующем году количество участников выросло уже до 48 гонщиков, а в 1953-ем - до 66-ти. А в 1954 году соревнование стало именоваться как "Ралли Тысяча Озёр", под которым и приобрело международную известность. Уже в 1957 году на Ралли был установлен рекорд по количеству зарегистрировавшихся иностранных участников и оргазаторами был разработан особый язык жестов для информарования пилотов. В этом же году победителем впервые стал шведский пилот - Эрик Карлссон на Saab 93. В августе 1958 года в ралли дебютировали советские гонщики на «Москвичах-407», это были первые международные соревнования для советских автоспортсменов в истории. До финиша добрались все четыре машины, экипажи в личном зачёте расположились за пределами топ-15 из 48-ми финишировавших.

В 1959 году Ралли вошло в календарь чемпионата Европы по ралли и в новообразованный чемпионат Финляндии. В 1963 и 1964 финн Симо Лампинен стал первым пилотом, который смог выиграть Ралли Финляндии два раза подряд (в обоих случаях за победу он сражался со шведом Томом Трана), а следом Тимо Мякинен и Ханну Миккола обновили рекорд и выиграли по три заезда подряд. Известность состязания в мире постоянно росла и он приобрел статус самого престижного и хорошо организованного раллийного соревнования после Ралли Монте-Карло. Тогда же, в середине 60-ых годов, Ралли Финляндии стало считаться самым быстрым в мире, что порой приводило к трагическим инцидентам со сбитыми насмерть зрителями.

В рамках чемпионата мира (1970-90-ые годы) 
В 1973 году был впервые проведен чемпионат мира по ралли и Ралли Финляндии в первый же год вошёл в его календарь. Первым его победителем в рамках мирового первенства и одновременно первым финном, одержавшим победу на этапе чемпионата мира, стал Тимо Мякинен. А в 1974 году финский этап был омрачён несчастным случаем со смертельным исходом: штурман Сеппо Ямса скончался от травм на спецучастке Оунинпохья.

В 1981 году австрийский гонщик Франц Виттман, управляя Audi Quattro в одном из ночных заездов, не справился с управлением и врезался в небольшую группу чиновников ФИА. Президент Финской Федерации автомобильного спорта Рауль Фалин в результате наезда скончался. Его соотечественник Борис Рунг (в то время являвшийся председателем Европейской ассоциации ралли) отделался лёгким испугом. Также в столкновении пострадал наблюдатель от Греческой Федерации автоспорта Костас Глоссотис. Сам Виттман как ни в чём не бывало продолжил гонку, однако был дисквалифицирован. Несколько месяцев длилось судебное разбирательство, в ходе которого было установлено, что Франц Виттман совершил столкновение непреднамеренно, и с него сняли все обвинения.

После сезона сезона 1986 была отменена «экстремальная» группа B, запомнившаяся самыми мощными ралли-карами в истории этого вида спорта. Тем не менее, в качестве исключения, международная автомобильная федерация разрешила стартовать на машинах этой категории (с ограничением рабочего объёма двигателей до 1600 куб.см) в 1987 и 1988 годах на некоторых этапах чемпионата мира, но без получения очков в турнирную таблицу. И последним случаем, когда машины группы B выходили на старт в WRC, стало ралли «1000 озёр» 1988 года. Среди участников гонки в этом классе были и советские раллисты на Lada 2105 VFTS.

Карлос Сайнс в 1990 году стал первым победителем Ралли Финляндии родом не из Северной Европы, а через несколько лет этого добился и француз Дидье Ориоль. С 1994 года ралли переименовано в честь главного спонсора Neste Oil. Соревнования 1995-96 годов были отмечены рядом трагедий. Сначала в дождливую и ветреную погоду машина-разведчик, которую вёл Бруно Тири, пыталась избежать столкновения с зазевавшимся зрителем и влетела в канаву, но при этом срикошетила и сбила на скорости свыше 100 км женщину, что привело к её смерти в течение нескольких минут. А на следующий год датский гонщик Карстен Рихардт не справился с управлением и влетел в толпу зрителей, в результате чего в больницу были доставлены 29 человек и один позднее скончался.

В 1998 году на пути к рекордному третьему титулу подряд Томми Мякинен установил и рекорд в рамках Ралли Финляндии, победив в пятый раз подряд. В 1998, 2002, 2003 и 2004 году Ралли «Тысяча Озёр» было выбрано командами-участницами в качестве «Ралли года».

Современный период 
2003 год ознаменовался не только третьей победой пилота не из Северной Европы, эстонца Маркко Мяртина, но и тем, что вообще ни один финский гонщик не добрался до призовой позиции. Победу одержал эстонец Маркко Мяртин. В 2005 году Маркус Гронхольм установил рекорд по наивысшей средней скорости в мировом ралли - 122,86 км/ч. А в 2007 году после своего седьмого триумфа на домашнем этапе отметился и ещё одним достижением: повторил рекорд Ханну Микколы по победам на Ралли Финляндии и обновил рекорд по победам на определенном этапе в рамках чемпионата мира. Самыми успешными пилотами родом не из Финляндии являются Себастьен Лёб с тремя победами и эстонец Отт Тянак - с двумя.

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции Ралли Финляндии, наряду со многими другими этапами, пришлось отменить впервые с 1951 года.

Оунинпохья 

Оунинпохья () — это один из самых известных спецучастков в WRC и самый известный спецучасток ралли «Тысячи Озёр». Данный этап был известен своей высокой скоростью, «слепыми» поворотами и большими по высоте прыжками. Один из самых знаменитых прыжков был совершён на 6-м км от стартовой линии. Зрители могли измерять длину прыжков, благодаря знакам с отметками, расставленным на обочине дороги. В 2003 году эстонский гонщик Маркко Мартин установил рекорд по длине прыжка, пролетев 57 метров в воздухе со скоростью 171 километров в час. В 2005 году Джиджи Галли прыгнул ещё дальше, с результатом 58 метров, прыжок был совершён на Mitsubishi Lancer.

Этап Оунинпохья был разделён на две части в 2005 и 2006 году, из-за того что Петтер Сольберг превысил максимально допустимую среднюю скорость, установленную ФИА (130 км/ч) в 2004 году. Это правило было изменено в 2007 году, и Оунинпохья вернулась в прежнюю (33 км) версию, хотя были добавлены три шиканы. Однако в 2008 году этот этап был снова серьёзно урезан из соображений безопасности. В 2009 году этап Оунинпохья был полностью удалён из ралли. Ярмо Махонен, генеральный директор и организатор «Тысячи Озёр» заявил, что «Этот вопрос был обсуждён с ФИА ещё в прошлом году, и в то время мы смогли сохранить Оунинпохья как часть нашего Ралли. В этом же году мы вынуждены удалить этот этап по соображениям безопасности».

Победители «Ралли Финляндии»

Многократные победители
полужирным выделены этапы в рамках чемпионата мира

Многократные призёры (только чемпионат мира)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Результаты всех гонок на ewrc-results.com

Ралли
Международные спортивные соревнования в Финляндии
Автоспорт в Финляндии